WND als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis St. Wendel
 Polen: Powiat Nowodworski in der Woiwodschaft Masowien

WND